BO poate fi:
 Bo, un oraș din Sierra Leone. 
 Bolivia, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .bo, domeniu de internet de nivel superior, pentru Bolivia
 Belarus, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Bologna, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Limba tibetană, codul ISO 639-1

Prenume 
 Bo Derek, o actriță americană de film
 Bo Diddley, cântăreț american de rock and roll, compozitor, și chitarist